Gamemaker ist der Titel mehrerer kommerzieller und nicht-kommerzieller Computerspiel-Entwicklungssysteme, unter anderem:

 Garry Kitchen’s GameMaker für Commodore 64 und Apple II
 YoYo Games Game Maker für Windows und Mac OS X